Николай Михайлович Семёнов (1935 год, Сатка) — тракторист-комбайнёр совхоза «Ленинский» Карасуского района Кустанайской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
С 1949 года — рабочий, комбайнёр совхоза «Кушмурунский» Аулиекольского района, с 1956 года — механизатор, комбайнёр совхоза «Ленинский» Карасуского района.

В 1971 году убрал и обмолотил 12087 центнеров зерновых на участке площадью 802 гектаров при плане в 5500 центнеров на участке площадью 235 гектаров. В 1972 году повторил свои трудовые достижения, убрав и обмолотив 13871 центнеров зерновых на участке площадью 673 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1973 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1973 году убрал 13036 центнеров зерновых, за что был награждён вторым Орденом Ленина.

Избирался делегатом XIV съезда Компартии Казахстана.

Источники 
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы [Текст] : в 5 т. / сост.: М. Х. Абилова, И. Н. Бухонова, М. Кайргалиев. — А.-А.,1985. — Т. 5. — С. 333—334.
 Календарь дат и событий Костанайской области на 2010 год, Выпуск 37, Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого, Костанай, 2009, стр. 21
 Семёнов Николай Михайлович